OA-10 Catalina – amerykańska łódź latająca; oznaczenie stosowane przez US Air Force do 1948 roku
 OA-10 Thunderbolt II – amerykański samolot naprowadzania lotnictwa, odmiana samolotu szturmowego A-10